Ашхар (, букв. «земля»,«мир»), также наанг () — самая крупная единица административно-территориального деления Великой Армении.

Меньшая единица — гавар — соответствовала внутреннему, часто условному, подразделению ашхара на регионы.

Ашхары Великой Армении 

Согласно рукописи «Ашхарацуйц» Великая Армения подразделялась на 15 ашхаров:

 Высокая Армения (Верхний Айк)
 Цопк
 Алдзник (Ахдзник)
 Туруберан
 Мокк
 Корчайк (Корджайк)
 Нор-Ширакан (Перс. Армения)
 Васпуракан
 Сюник
 Арцах
 Утик
 Пайтакаран
 Тайк
 Гугарк
 Айрарат

Гавары 
Ашхары, или наанги в свою очередь делились на гавары — более мелкие единицы, которых в каждом ашхаре в среднем было от 8 (в Цопке) до 36 (в Васпуракане).

Примечания

См. также 
 Великая Армения
 Ашхарацуйц

Источники 
 

Административные единицы